Аминта — греческое (преимущественно македонское) имя, которое носили в частности три македонских царя:

 Аминта I
 Аминта II
 Аминта III
 Аминта IV (ум. 336 до н. э.) — предполагаемый царь Македонии в 359—356 до н. э.
 Аминта Галатский (ум. 25 до н. э.) — правитель Галатии в 36—25 до н. э.
 Аминта — македонский сатрап Бактрии в IV веке до н. э.
 Аминта — македонский военачальник IV века до н. э.
 Аминта — военачальник Александра Македонского
 Аминта — индо-греческий царь.
 Аминта — название пасторальной драмы Торквато Тассо (1573).